Флаг Северной Македонии представляет собой красное полотнище с изображением солнца жёлтого цвета с восемью расходящимися лучами. Флаг олицетворяет «новое солнце свободы» (), воспетое в национальном гимне Северной Македонии. Флаг, созданный Мирославом Грчевым, был принят в 1995 году.

История флага 
До 1992 года Республика Македония продолжала использовать флаг Социалистической Республики Македония (до 1963 года — Народная Республика Македония), принятый 31 декабря 1946 года и представлявший собой прямоугольное красное полотнище с расположенной в крыже пятиконечной красной звездой в золотой окантовке.

До 1995 года на флаге Республики Македония была изображена «Вергинская звезда» (аналогичный флаг, но синего цвета, использует греческая провинция Македония). Как и название страны, изображение Вергинской звезды на флаге вызвало протесты со стороны Греции, на территории которой была найдена золотая гробница одного из древнемакедонских царей с изображением этой звезды, и власти Республики Македонии были вынуждены изменить флаг.

Дизайн 

Соотношение между шириной и длиной флага — 1:2.

См. также 
 Герб Северной Македонии
Символы Северной Македонии
 Флаг греческой Македонии

Комментарии 

Северная Македония
Государственные символы Северной Македонии
Флаги с изображением солнца